Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1972 werd op 19 en 20 februari in het Bislett stadion in Oslo gehouden. 

Titelverdediger was de Nederlander Ard Schenk, die in het Ullevi in Göteborg wereldkampioen van 1971 was geworden. Schenk prolongeerde zijn titel. Hij werd na Oscar Mathisen en Hjalmar Andersen de derde man die drie keer op rij wereldkampioen allround werd.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1972
Langebaanschaatsen in 1972
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1972